Альцисы (прагерм.  или ) — в германской мифологии — двое молодых братьев-близнецов, которым поклонялись наханарвалы, германское племя из Центральной Европы. Альцисы упомянуты римским историком и сенатором Тацитом в его книге «Германия», написанной около 98 г. н. э.

Этимология 

По мнению некоторых ученых, теоним Alcis следует интерпретировать как латинизированную форму протогерманского  ~  (варианты  ~ ), что означает «лось (Alces alces)». Таким образом, он может быть родственным древнескандинавскому elgr от  , а также с древнеанглийскому eolh и древневерхненемецкому elaho от *elho-, *elhōn-. Это сделало бы братьев-Алцисов богами лосей или оленей. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, латинские alces и греческие álkē (ἄλκη) были «вероятно заимствованы из германского или какого-либо другого северного языка».

Другие ученые предполагают связь  и германского корня - ( 'храм',  'защищать'; также  «святая роща») и, таким образом, интерпретировать Alcis как «защищающих» божеств.

Аттестация 
Согласно Тациту, Альцисы были божественной парой, которой поклонялись нахарвалы. Он идентифицирует последних как подгруппу лугиев, которых он, по-видимому, помещает в Силезию. Римский историк утверждает, что культ происходил в священной роще под предводительством жреца, одетого в женскую одежду. Имя божеств — Alcis. Их представляли юношами и почитали как братьев, но их не изображали. Сходство с Кастором и Поллуксом отмечается Тацитом, хотя он утверждает, что культ был местным, а не производным от греко-римского.

Источник информации Тацита об Альцисах остается неясным. Поскольку нахарвалы жили далеко от Рейнской области, он, должно быть, узнал о божествах из второстепенного источника, либо от представителей других германских племен, живших ближе к империи, либо от кого-либо, кто путешествовал из империи в землю нахарвалов. По словам ученого Джеймса Б. Ривза, последняя гипотеза кажется наиболее вероятной: янтарный путь проходил через территорию современной Силезии, а также известно, что древние купцы составляли описания своего путешествия. Более того, интерпретация Альцисов как эквивалента Кастору и Полуксу, вероятно, была сделана кем-то из греко-римского мира.

Интерпретации 
Альцисы обычно рассматриваются учеными как вариант Божественных Близнецов, пары всадников из индоевропейской мифологии. Тацит отождествляет Альциса с греко-римскими Кастором и Поллуксом, ещё одним вероятным отражением Божественных Близнецов (наряду с Ашвинами, Ашвенай и Диевой Дели). Несмотря на отсутствие графического изображения, римский историк (или его источник), вероятно, сделал этот «перевод», основываясь на том, что Альцисы описываются как божественные юноши и братья.

Это может подтверждать интерпретацию Альцисов как лосиных богов, хотя широко распространённое описание Божественных Близнецов как спасителей, целителей и помощников в других индоевропейских мифологиях не исключает второго предложения о богах-защитниках. Культ может быть связан с германской руной Альгиз (ᛉ), которая интерпретируется в более позднем древнескандинавском Sigrdrífumál как laeknishendr («исцеляющие руки»).

См. также 
 Хенгист и Хорса
 Божественные близнецы
 Ашвины

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Германская мифология
Близнечные мифы